Cercopithecus kandti — вид обезьян, обитающих в национальном парке Вирунга в Руанде
 Золотая обезьяна — почтовая марка